Montreux (Suïssa), ciutat i comuna suïssa del cantó de Vaud, districte de Vevey.
 Montreux (Lorena), municipi francès a la regió de Lorena, departament de Meurthe i Mosel·la.
 Montreux-Vieux, municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament de l'Alt Rin.
 Montreux-Jeune, municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament de l'Alt Rin.
 Montreux-Château, municipi francès al departament de Territori de Belfort, regió del Franc Comtat.
 Convenció de Montreux sobre el règim dels estrets turcs, (1936) tractat internacional sobre el Bòsfor i Dardanels.
 Convenció de Montreux sobre l'abolició de les capitulacions egípcies, (1937) tractat internacional de supressió del tracte jurídic diferenciat d'estrangers a Egipte.
 Document de Montreux, (2008) acord internacional sobre companyies de seguretat i exèrcits privats en zones de guerra.
 Festival de Jazz de Montreux, espectacle de música jazz celebrat anualment a Montreux, Suïssa.